Bergholmen ist der Name von

Bergholmen (Lelång), einer Insel im schwedischen See Lelång
Bergholmen (Västervik), Insel bei Loftahammar in der schwedischen Gemeinde Västervik
Bergholmen (Vaxholm), einer Insel im Stockholmer Schärengarten